Zawody w gimnastyce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1900 w Paryżu rozegrane zostały po raz drugi w historii igrzysk olimpijskich. Zawodnicy rywalizowali w jednej konkurencji - wieloboju indywidualnym - w dniach 29-30 lipca.

W skład wieloboju wchodziło 16 ćwiczeń, w tym lekkoatletyczne i podnoszenie ciężarów. Za każde otrzymać można było maksymalnie 20 punktów, co dawało łącznie 320 punktów możliwych do zdobycia.

Wszystkie medale zdobyli reprezentanci Francji. Mistrzem olimpijskim został Gustave Sandras z wynikiem 302 punktów, srebrny medal zdobył Noël Bas, natomiast brązowy medal - Lucien Démanet.

Medaliści

Ćwiczenia 
Zawody gimnastyczne składały się z 16 ćwiczeń, do których zaliczały się:
 1-2 – ćwiczenia na drążku,
 3-4 – ćwiczenia na poręczach,
 5-6 – ćwiczenia na kółkach,
 7-8 – ćwiczenia na koniu z łękami,
 9-10 – ćwiczenia na podłodze,
 11 – skok przez konia,
 12 – skok wzwyż łączony,
 13 – skok w dal,
 14 – skok o tyczce,
 15 – wspinaczka po linie,
 16 – podnoszenie ciężarów.

Wyniki

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1900